Bonciu:
 Bonciu, o localitate în județul Vâlcea, Muntenia
 Râu
 Râul Bonciu, un curs de apă, afluent al Râului Mare
 Nume de familie
 Horia Bonciu

Vezi și 

Toponime românești
Nume de familie românești